Фьюмальбо () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Модена.

Население составляет 1296 человек (2008 г.), плотность населения составляет 33 чел./км². Занимает площадь 39 км². Почтовый индекс — 41022. Телефонный код — 0536.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Варфоломей, празднование 24 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.comune.fiumalbo.mo.it/

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта 
Национальный институт статистики 
Национальный институт статистики